Niya steht für:

 Niya (Ruinenstadt), untergegangene Stadt in der Taklamakan-Wüste im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang
 Niya (Hotan), Kreis im Regierungsbezirk Hotan, ebenfalls in Xinjiang
 Nīya, Absichtserklärung vor rituellen Handlungen im Islam
 den englischen Titel des Spiels Okiya (Spiel)

Siehe auch:
 NIA
 NYA
 Niiya
 Nija
 Nitya